Rutland Water es un lago artificial en el condado de Rutland, cerca de Oakham. Construido en 1976, es uno de los lagos artificiales más grandes de Europa, el más grande del Reino Unido por su superficie (10,86 km²) y el segundo después de Kielder Water por su capacidad (124 000 000 m³). El lugar fue designado lugar Ramsar desde 1991.

Véase también 
 Rutland

Referencias

Enlaces externos 
 (inglés) Sitio de red de Comunidad de Rutland
 (inglés) Concejo del Condado de Rutland
 (inglés) Guía oficial de turismo de Rutland Water
 (inglés) Reserva Rutland Water

Embalses
Sitios de especial interés científico